Ця таблиця створена на основі відомостей зі статті про список метрополітенів світу. Країни можуть бути відсортовані за загальною протяжністю шляхів метрополітену, кількістю станцій і року відкриття першої станції.

Примітки  

Метрополітени за країною
метрополітен